Мигел Идалго 1. Сексион има више значења:

 Мигел Идалго 1. Сексион (Карденас), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Мигел Идалго 1. Сексион (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Мигел Идалго 1. Сексион (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Мигел Идалго 1. Сексион, Лас Гарденијас (Теапа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику